Вертикордия () — род вечнозеленых кустарников семейства Миртовые. Основной ареал растений — юго-западная часть штата Западная Австралия с небольшими, изолированными районами в северной части штата. После пересмотра в 1991 году таксономической классификации были выделены 3 подрода, 24 секции и 102 вида. Род очень разнообразен по внешнему виду и среде обитания.

Биологическое описание 

Вечнозелёный кустарник, высотой до 2 метров, два тропических вида достигают высоты 7 метров. Ствол прямой, ветвистый. Ветви чаще всего вертикальные, изредка поникшие

Листья от ланцентных до овальных, различных оттенков зелёного, собраны под соцветием.

Цветки яркие, всех цветов, кроме синего, собраны в горизонтальные соцветия. Каждый цветок состоит из пяти перистых лепестков и пяти цельных зубчатых лепестков. Распускаются одновременно или по очереди.

Классификация 
Близок к родам , , и , род , найденный в других штатах Австралии включает два вида, которые, как предполагается, раньше входили в род Вертикордия.

Александр Георг в 1991 году пересмотел таксономическую классификацию рода Вертикордия, в результате были созданы или заново описаны три подрода и двадцать четыре секции. Эта внутривидовая классификация была поддержана изучением хромосомных наборов растений и вариантов гибридизаций. Этот пересмотр сильно увеличил число таксонов — восемьдесят четыре новых вида, подвида и разновидностей.

В общих чертах таксономическая классификация выглядит следующим образом:

 Подрод , (1840). 
 Этот подрод разделен на семь секций.
 Подрод .
 Содержит одиннадцать секций.
 Подрод , (1991).
 Содержит шесть секций.

Таксономическое положение

Список видов 

Общее число видов — 101. Некоторые из них:

Примечания

Ссылки 
  Проверено 09 апреля 2009 г.

Миртовые
Флора Австралии